Прва лига Хрватске у фудбалу, из спонзорских разлога Суперспорт ХНЛ (-{SuperSport HNL}-), највише је фудбалско такмичење у Хрватској. Лига је настала 1991. године после распада Југославије. Лигом управља Удружење професионалних клубова Прве хрватске ногометне лиге у име Фудбалског савеза Хрватске.

Клубови Прве лиге Хрватске у сезони 2020/21.

Систем такмичења 
Од оснивања лиге 1991. систем такмичења се мењао неколико пута. Ово је преглед система такмичења од 1991. до данас.

Победници Прве лиге Хрватске 

Хрватска је у време Бановине Хрватске (1939 - 1941) играла Првенство Хрватског ногометног савеза, као и Хрватско-словенску лигу, а у време НДХ (1941 - 1945), имала посебне лиге, чије резултате признаје у званичним статистикама.

Прваци од 1941. до 1943. су били:
 1941. Хајдук Сплит
 1942. ХШК Конкордија Загреб
 1943. 1. ХШК Грађански Загреб

Завршни сусрет између клубова ХАШК Загреб и САШК Сарајево није одигран због ратних околности, па 1944. није било првака.

Године 1946. су се играле квалификације по републикама за учествовање у будућем Првенству Југославије. То такмичење се такође рачуна у хрватско првенство, а њега је освојио Хајдук Сплит.

Успешност клубова

Најбољи стрелци по сезонама

Најбољи стрелци Прве лиге (од оснивања лиге)

Вечна табела клубова Прве лиге од 1992. до 2009. 

 = Клуб је у сезони 2008/09 кажњен одузимање једног бода.

Види још 
 Првенство Југославије

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Прве лиге Хрватске
 Табела и резултати на evrofudbal.com

 

Фудбал у Хрватској
Х